Gstöcket heißen folgende geographischen Objekte:

 Gstöcket (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Gstöcket (Hinterschmiding), Ortsteil der Gemeinde Hinterschmiding, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Gstöcket (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Gstöcket (Gemeinden Geiersberg, Pram), Ort bei Pram und Geiersberg im Innkreis, Oberösterreich 

Siehe auch:

 Gstocket